Gminy w USA:
 Edmunds (ang. Edmunds Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Stutsman
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Edmunds (ang. Edmunds County) – w stanie Dakota Południowa